Bächtold oder Baechtold ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bächtold (1891–1981), Schweizer Schriftsteller
 Carl August Bächtold (1838–1921), Schweizer Pfarrer und Geschichtsforscher
 Elisabeth Florentine Bächtold (1851–1927), deutsche Schriftstellerin
 Gilbert Baechtold (1921–1996), Schweizer Politiker (SP)
 Hanns Bächtold-Stäubli (1886–1941), Schweizer Volkskundler, Mitautor des Handwörterbuches des deutschen Aberglaubens
 Hansi Bächtold (* 1956), Schweizer Motorrad-Rennfahrer, Gespannweltmeister
 Hermann Bächtold (1882–1934), Schweizer Historiker
 Jacques M. Bächtold (1887–1984), Schweizer Didaktiker, Kulturförderer, Dialektlexikograph und Mundartpfleger
 Jakob Baechtold (1848–1897), Schweizer Literaturwissenschaftler
 Jakob Bächtold (1905–1993), Schweizer Ingenieur, Politiker und Umweltschützer
 Kurt Bächtold (1918–2009), Schweizer Journalist, Lokalhistoriker und Politiker (FDP)
 Rolf Bächtold (* 1928), Schweizer Architekt
 Werner Bächtold (* 1953), Schweizer Politiker (SP)

Bächtold ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Bächtold & Co, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
Siehe auch:
 Bachtold
 Bechtold
 Bechthold